Eastville kan syfta på följande:
 Eastville, Lincolnshire, en ort i England
 Eastville, Virginia, en ort i USA